L'Ingénu, conte philosophique de Voltaire paru en 1767
 L'Ingénu, film italien de Ugo Falena sorti en 1920, inspiré de l'œuvre de Voltaire
 L'Ingénu, film français de Norbert Carbonnaux sorti en 1972, inspiré de l'œuvre de Voltaire

C'est aussi le nom de :
 L'Ingénu, cheval de selle autrichien de Napoléon